Universal Futebol Clube foi uma agremiação esportiva fundada a 22 de agosto de 2000, sediada na cidade do Rio de Janeiro.

História 
O clube, ligado à Igreja Universal, surgiu através da compra do Internacional Futebol Clube, fundado a 1 de março de 1993.

Em 2000, o Universal integrou a Segunda Divisão do Campeonato Estadual no lugar do próprio Internacional.

Em sua única participação no profissionalismo, o Universal se classificou na primeira fase em seu grupo em segundo lugar, atrás somente do CFZ do Rio Sociedade Esportiva e o terceiro, Bonsucesso Futebol Clube. Na segunda fase a equipe foi eliminada ao ficar em último lugar no seu grupo, cujos classificados foram Centro Esportivo Arraial do Cabo, Associação Atlética Portuguesa e Goytacaz Futebol Clube. Esporte Clube Barreira, Itaperuna Esporte Clube e Bonsucesso Futebol Clube foram eliminados do certame que promoveu apenas a Portuguesa à Série A.

Suas cores eram azul e branco, as mesmas da IURD. A partir de então, foi feita uma intensa campanha de marketing para associar os fiéis à torcida do clube, inclusive com jogos do clube sendo transmitidos pela Rede Record, de propriedade de Edir Macedo, que também é o fundador da Igreja.

Posteriormente, o projeto foi deixado de lado e atualmente o Universal não participa dos certames de âmbito profissional.

Em outubro de 2010, houve rumores de uma possível volta, em 2011, visando a disputa do Campeonato Estadual da 3ª divisão, mas a informação foi logo desmentida.

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 2000
Igreja Universal do Reino de Deus